Priorisierung oder Prioritätensetzung steht für:

 allgemein das Festlegen einer Priorität
 im Rahmen des Zeitmanagements die Festlegung von Rangfolgen bei Aufgaben
 Priorisierung medizinischer Leistungen, Abstufung nach dem Vorrangigkeitsprinzip

Siehe auch: